Gavin Newsom (1967- ), homme politique américain ;
 Joanna Newsom (1982- ), auteur-compositrice-interprète américaine ;
 John Newsom-Davis (1932-2007), neurologue britannique.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais